Plusieurs unités militaires sont connues sous le nom de Brigade irlandaise.

 la Brigade irlandaise, unité d'infanterie de l'armée française de l'Ancien Régime dont les régiments étaient composés d'exilés jacobites irlandais active de 1690 à 1792 ;
 la Brigade irlandaise de l'armée de l'Union, unité d'infanterie composée en majorité d'irlando-américains combattant dans l'armée de l'Union lors de la guerre de Sécession ;
la Brigade irlandaise du Transvaal, unité créée par les nationalistes irlandais durant la Seconde guerre des Boers ;
 la Brigade irlandaise (Première Guerre mondiale), unité de nationalistes irlandais que tenta de créer sir Roger Casement durant la Première Guerre mondiale ;
la Brigade irlandaise (ou Légion Saint-Patrick), unité de nationalistes irlandais ayant combattu durant la guerre d'Espagne dans les rangs nationalistes du général Francisco Franco ;
 les Brigades d'Irlande (nl : Ierse brigades) unité de volontaires belges engagés à l'appel du gouvernement belge fin 1944 et début 1945 ;

Il a existé également :

 la Légion irlandaise, unité française constituée sous le Premier Empire pour débarquer en Irlande.

Homonymie d'unités militaires